Matlacueyetl (godin), een Tlaxcalteekse godin
 Een alternatieve naam voor de vulkaan La Malinche